Jonas Eek kan syfta på:

 Jonas Eek (1945–2009), svensk journalist
 Jonas Eek (född 1970), svensk teolog